Севінешть () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Севінешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Севінешть.
 Севінешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Пояна-Теюлуй.